Ian Murray peut désigner :

 Ian Murray (1932-2016), évêque catholique romaine écossais ;
 Ian Murray (né en 1951), homme politique canadien ;
 Ian Murray (né en 1976), homme politique britannique ;
 Ian Murray (né en 1981), joueur de football écossais.

Voir aussi 
 Ian Murray Mackerras (1898-1980), entomologiste australien